Чжэн (Zhèng) — китайская фамилия (клан) 郑 , (кор. Чон — 정 , вьет. Чинь — Trịnh);

гор. Чжэнчжоу 郑州 — столица провинции Хэнань.

Известные Чжэн 
 Чжэн Ваньцзюнь (1908—1987) — китайский ботаник и коллекционер растений.
 Чжэн Бинь (род. 1977) — китайский футболист и тренер, игрок национальной сборной Китая по футболу.
 Чжэн Гуанцзу — китайский драматург середины XIV века (юаньская драма).
 Чжэн И (ум. 1807) — один из самых знаменитых китайских пиратов своего времени.
 Чжэн Кэцзан (1664—1681) — старший сын тайваньского правителя Чжэн Цзина, объявленный им официальным преемником.
 Чжэн Кэшуан (1670—1717) — сын тайваньского правителя Чжэн Цзина, последний правитель Тайваня из семьи Чжэн.
 Чжэн Мэйчжу (род. 1962) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира.
 Чжэн Пэйпэй (кит. трад. 鄭佩佩, упрощ. 郑佩佩, пиньинь Zhèng Pèipèi; род. 1946) — гонконгско-китайская киноактриса, наиболее известная по фильмам жанра уся.
 Чжэн Сайсай (род. 1994) — китайская теннисистка.
 Чжэн Сюй, Мария (1889—1900) — святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 Чжэн Сюнь (род. 1987) — китайский фигурист выступающий в танцах на льду с Хуан Синьтун.
 Чжэн Сяосюй (1860—1938) — китайский государственный и политический деятель, дипломат, известный каллиграфист.
 Чжэн Тинъюй (?—ок. 1330) — китайский драматург эпохи Юань, автор драмы «Знак „терпение“».
 Чжэн Фэнжун (род. 1937) — китайская легкоатлетка, экс-рекордсменка мира по прыжкам в высоту.
 Чжэн Хэ (кит. трад. 鄭和, упрощ. 郑和, пиньинь Zhèng Hé; 1371—1435) — китайский путешественник, флотоводец, дипломат, который после столетий изоляционизма принёс в Китай сведения о народах, населяющих берега Индийского океана. Совершил семь морских военно-торговых экспедиций в страны Индокитая, Индостана, Аравийского полуострова и Восточной Африки.
 Чжэн Цзе (кит. трад. 鄭潔, упр. 郑洁, пиньинь Zhèng Jié), род. 1963) — китайская теннисистка.
 Чжэн Цзин (1642—1681) — китайский военачальник, правитель государства семьи Чжэн.
 Чжэн Цзосинь (1906—1998) — китайский орнитолог.
 Чжэн Циньвэнь (род. 2002) — китайская профессиональная теннисистка. 
 Чжэн Цяо (1104—1162) — историк-энциклопедист в Китае в правление династии Сун.
 Чжэн Чжи (род. 1980) — китайский футболист.
 Чжэн Чжэн (род. 1989) — китайский футболист.
 Чжэн Чэнгун (кит. трад. 鄭成功, упрощ. 郑成功, пиньинь Zhèng Chénggōng) (1624—1662) — самый знаменитый из китайских пиратов, который руководил освободительной борьбой против маньчжурских завоевателей на юго-востоке Китая и изгнал голландских колонизаторов с Формозы (Тайваня). Его потомки правили Формозским королевством до 1683 года.
 Чжэн Шаньцзе (род. 1961) — китайский государственный и политический деятель, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ с 12 марта 2023 года.
 Чжэн Ши (1785—1844) — китайская морская разбойница.
 Чжэн Яньсюн (род. 1963) — китайский государственный и политический деятель, заведующий Канцелярией Госсовета КНР по связям Центрального народного правительства в Специальном административном районе Сянган с 14 января 2023 года.

Корейцы:
 Чон Джин Сон, Николай (кор. 정진석, 鄭鎭奭), (род. 1931) — корейский кардинал. Епископ Чонджу с 25 июня 1970 по 29 мая 1998. Архиепископ Сеула с 29 мая 1998.
Вьетнамцы
 См. Чинь

См. также 
 Сто фамилий (Байцзясин)
 Наиболее распространённые фамилии в Китае